Cet article recense les usages du terme xi

Sciences et techniques

Astronomie 
 Xi, désignation de Bayer habituelle de la  brillante étoile d'une constellation :

Chimie 
 ξ, avancement d'une réaction

Mathématiques 
 ξ, variable aléatoire
 Ⅺ, un nombre romain correspondant à onze

Physique 
 ξ, pertes de charges singulières en mécanique des fluides
 Ξ, famille de baryons en physique des particules

Linguistique 
 xi ou ksi,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Xī, romanisation pinyin du caractère chinois 西, signifiant « ouest »

Géographie 
 Xi, État chinois vassal des dynasties Shang et Zhou, et ayant existé de 1122 av. J.C. à entre 684 et 680 av. J.C.
 Xian de Xi (息县), subdivision administrative du Henan en Chine
 Xian de Xi (隰县), subdivision administrative du Shanxi en Chine
 Xi, troisième plus long fleuve de Chine

Personnalités 
 Xi (prononcé [ɕi]), romanisation pinyin de plusieurs noms de famille chinois :
 Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois
 Xi Kang, poète chinois
 Xi Xi (1938-2022), écrivain de Hong Kong

Musique 
 Xi, œuvre pour ensemble et électronique d'Unsuk Chin (1998).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme